Pocałunek kobiety-pająka – powieść Manuela Puiga
 Pocałunek kobiety pająka – film z 1985 roku w reżyserii Hectora Babenco